Ronthal ist der Name folgender Orte:

 Ronthal (Gemeinde Hohenwarth-Mühlbach), Ortschaft von Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Ronthal (Gemeinde Engelhartszell), Ortschaft von Engelhartszell, Bezirk Schärding, Oberösterreich